La palabra snapshot puede referirse a:

Snapshot, formato de archivo de Microsoft Access.
Snapshot o copia instantánea de volumen, función de algunos sistemas que realizan copias de seguridad de ficheros almacenándolos tal y como fueron capturados en el pasado.
Snapshot, satélite artificial de la USAF lanzado el 3 de abril de 1965.
Snapshot, gráfica de cierto tipo con que se representa una noticia en un periódico.
Snapshot, el álbum debut de la banda irlandesa de rock The Strypes.